Seznam brigad z zaporedno številko 42.

Seznam 
 Pehotne
 42. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 42. brigada Slovenske vojske

 Logistične
 42. podporna skupina (Združeno kraljestvo)

 Artilerijske
 42. poljska artilerijska brigada (ZDA)

Glej tudi